Kudara – denominazione in giapponese di Baekje, uno degli antichi Tre regni di Corea
 6449 Kudara – asteroide della fascia principale
 Kudara, zona rurale della Repubblica di Buriazia